BiH:
 Križevići (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Križevići (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik